Coppa d'Asia – competizione di calcio maschile asiatica
 Coppa d'Asia – competizione di calcio a 5 femminile asiatica
 Coppa d'Asia – competizione di calcio a 5 maschile asiatica
 Coppa d'Asia – competizione di calcio femminile asiatica